Cassiopea är ett släkte av maneter. Cassiopea ingår i familjen Cassiopeidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Lungmaneter
Cassiopea